Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд 2022 — 11-й чемпионат страны по данному виду спорта.

Участники 
группа А
 «Адреналин» (Москва)
 «Альфа-09» (Калининград)
 «Звезда» (Санкт-Петербург)
 «Локомотив» (Санкт-Петербург)

группа В
 «Кристалл» (Санкт-Петербург)
 «Крылья Советов» (Самара)
 сборная Санкт-Петербурга
 «Строгино» (Москва)

Стадион 

 Центр пляжных видов спорта «Динамо» (Москва)

Предварительный этап 
 группа А

 группа В

Плей-офф 
 за 1–4 места

 за 5–8 места

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты России по пляжному футболу